Zafferano (Crocus sativus) – pianta
 Zafferano (Larus fuscus) – uccello
 Zafferano – spezia
 Zafferano – colore
 Fiore di zafferano – figura araldica

Altri progetti